

Geografia 
 Menard – centro abitato degli Stati Uniti d'America situato nella contea di Menard (di cui è capoluogo) dello Stato del Texas
 Bouillé-Ménard –  comune francese situato nel dipartimento del Maine e Loira nella regione dei Paesi della Loira

Persone 
 Claude Ménard (1906-1980) – altista francese
 Cathy Ménard (...) – ex attrice pornografica francese
 Didier Menard (1972) – dirigente d'azienda ed ex calciatore haitiano
 Émile-René Ménard (1862-1930) – pittore francese
 Louis Ménard (1822-1901) – chimico e letterato francese
 Malika Ménard (1987) – modella francese
 Marc Menard (1975) – modello e attore canadese